

Letteratura 
 La cittadella – romanzo di A. J. Cronin

Cinema 
 La cittadella (The Citadel) – film diretto da King Vidor (1938), tratto dal romanzo di Cronin
 La cittadella (El kalaa) – film diretto da Mohamed Chouikh (1988)

Editoria 
 La Cittadella – periodico di Trieste
 La Cittadella – settimanale dei cattolici mantovani

Televisione 
 La cittadella – miniserie TV diretta da Anton Giulio Majano (1964), tratto dal romanzo di Cronin
 La cittadella – miniserie TV diretta da Fabrizio Costa (2003)